Постоји више фудбалских клубова под именом Рудар:

 ФК Рудар Баљевац
 ФК Рудар Миљевина
 ФК Рудар Пљевља
 ФК Рудар Приједор
 ФК Рудар Угљевик
 ФК Рудар Какањ
 ФК Рудар Косовска Митровица
 ФК Рудар Костолац
 ФК Рудар Станари
 НК Рудар Велење
 НК Рудар Трбовље